Boonville Airport ist der Name mehrerer Flughäfen in den Vereinigten Staaten:

 Boonville Airport (Kalifornien)
 Boonville Airport (Indiana)
 Boonville Airport (North Carolina)